Microphyes kan syfta på:

 Microphyes (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Microphyes (växter) – ett släkte av växter